Лито́вська ву́лиця — вулиця у деяких населених пунктах України. Назва — на честь країни Литви.

 Литовська вулиця — вулиця в місті Дніпро.
 Литовська вулиця — вулиця в місті Донецьку.
 Литовська вулиця — вулиця в місті Кривому Розі.
 Литовська вулиця — вулиця в місті Лисичанську.
 Литовська вулиця — вулиця в місті Луцьку.
 Литовська вулиця — вулиця в місті Львові.
 Литовська вулиця — вулиця в місті Макіївці.
 Литовська вулиця — вулиця в місті Одесі.
 Литовська вулиця — вулиця в місті Рівному.
 Литовська вулиця — вулиця в місті Севастополі.
 Литовська вулиця — вулиця в місті Торезі.
 Литовська вулиця — вулиця в місті Чернігові.
 Литовська вулиця —  вулиця в місті Чернівцях.

Зниклі 
 Литовська вулиця — зникла вулиця, що існувала в місті Києві.

Вулиці